Wybory prezydenckie we Włoszech odbyły się w dniach 18 kwietnia – 20 kwietnia 2013 roku. W ich wyniku dopiero w szóstej turze w ramach partyjnego kompromisu został wybrany na prezydenta Giorgio Napolitano.

Procedura 
Według włoskiej konstytucji, wybory odbywają się w formie tajnego głosowania, z udziałem senatorów, deputowanych oraz 58 przedstawicieli regionalnych w Palazzo Montecitorio, siedzibie Izby Deputowanych. W pierwszych trzech turach głosowania do wyboru prezydenta wymaga jest większość dwóch trzecich głosów z 1007 wyborców, w tym przypadku wynosiła ona 672 głosy. Począwszy od czwartego głosowania, wymagana jest bezwzględna większość. Kandydat w tym przypadku musiał uzyskać 504 głosy. Wybory przeprowadzane są przez przewodniczącego Izby Deputowanych, która ma prawo do publicznego przeliczenia głosów. Prezydencki mandat trwa siedem lat. Kadencja prezydenta Giorgio Napolitano, upływa z dniem 15 maja 2013.

Wyniki wyborów 
W pierwszych trzech głosowaniach wymagana większość zgodnie z obowiązującym prawem wynosiła 672 głosy. W kolejnych wymagana była zwykła większość głosujących, w tym przypadku 504 głosy.

1. tura (18 kwietnia) 

 Żaden kandydat nie otrzymał wymaganych 672 głosów.

2. tura (18 kwietnia) 

 Żaden kandydat nie otrzymał wymaganych 672 głosów.

3. tura (19 kwietnia) 

 Żaden kandydat nie otrzymał wymaganych 672 głosów.

4. tura (19 kwietnia) 

 Żaden kandydat nie otrzymał wymaganych 504 głosów.

5. tura (20 kwietnia) 

 Żaden kandydat nie otrzymał wymaganych 504 głosów.

6. tura (20 kwietnia) 

 Napolitano został wybrany na drugą kadencję na urząd prezydenta Republiki Włoskiej.

Przypisy 

2013 we Włoszech
2013
Włochy